Creek steht für:
 Muskogee (Volk), nordamerikanisches Ureinwohnervolk
 Creek (Sprache), Maskoki, Sprache aus der Familie der Muskogee-Sprachen

Creek heißen:

geographische Objekte:

 allgemein diverse verschiedenartige Gewässerformen im Englischen, siehe Creek (Toponym)
 Creek County, Verwaltungseinheit in Oklahoma, USA
 Creek Township – diverse Ortschaften

Personen:
 Jil Y. Creek (* 20. Jahrhundert), österreichische Gitarristin

Siehe auch: